Данко Љуштина (Карловац, 24. фебруар 1952) је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1977. || Мећава  || /
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели || Ђуро
|-
| 1979. || Љубав једне униформе (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Мијо
|-
| 1981. || Бановић Страхиња  || Тамничар
|-
| 1981. || Туропољски топ (ТВ филм) || Племенити Мишкец Бедениковић
|-
| 1981. || Родољупци (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Штеф, дежурни домобран
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита (ТВ мини серија) || Бранко Косић
|-
| 1983. || Дундо Мароје (ТВ филм) || Уго Тудешак
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || С. П. У. К. || Владо
|-
| 1984. || Мала пљачка влака  || Милинџа
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс! (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Хајдучки гај (ТВ серија) || Кузма
|-
| 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија) || Пријатељ из Ђакова
|-
| 1985. || Хорватов избор  || /
|-
| 1986. || Корморан || Лекар
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Валец
|-
| 1986. || Како преживјети до првог (ТВ филм) || Софијин муж
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак || Министар
|-
| 1988. || Загрљај (ТВ серија) || Магистар Будиковац
|-
| 1988. || Распродаја (ТВ филм) || Предсједник Опцине
|-
| 1988. || У средини мојих дана  || Пијанац
|-
| 1988. || Манифесто || Бакер
|-
| 1988. || Течај пливања (ТВ филм) || /
|-
| 1983 1989. || Смоговци (ТВ серија) || Ловац
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија) || /
|-
| 1989. || Лео и Бригита (ТВ филм) || Господин Поповић
|-
| 1989. || Крвопијци (ТВ филм) || Јурек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Љето за сјећање  || /
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах  || /
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || /
|-
| 1991. || Чаруга  || Јатак Урош
|-
| 1993. || Растресено гледање кроз прозор  (кратки филм)|| /
|-
| 1995. || Госпа || Стражар Симо
|-
| 1995. || Испрани || /
|-
| 1997. || -{Pont Neuf}- || Сликар
|-
| 1998. || Трансатлантик || /
|-
| 1999. || Четвероред || Вујадин „Вујо” Прица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Благајница хоће ићи на море || Ђурђин муж
|-
| 2000. || Је ли јасно, пријатељу? || Дебели
|-
| 2000. || Велики одмор (ТВ филм) || /
|-
| 2001. || Последња вољa || Стипе
|-
| 2001. || Краљица ноћи || Лопата
|-
| 2001. || Ајмо жути  (ТВ филм)|| Торбарина
|-
| 2002. || Наши и ваши || Доктор
|-
| 2002. || Не дао Бог већег зла || Професор хемије
|-
| 2003. || Коњаник || Џафер-бег
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || Лујо
|-
| 2004. || Златни врч || Златко Врчић
|-
| 2005. || Задњи дан кућног љубимца  (кратки филм)|| /
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ (ТВ серија) || Лујо
|-
| 2005. || Пушча Бистра || Сеф сале
|-
| 2005. || Лопови прве класе || Дивљи капиталиста
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Деда Ладовић
|-
| 2005. || Ко жив ко мртав (кратки филм) || /
|-
| 2006. || Наша мала клиника || Бригате Зарацун
|-
| 2006. || Одмори се, заслужио си  (ТВ серија)|| Конобар
|-
| 2006. || Бумеранг (ТВ серија) || Др Миле Бјелчић
|-
| 2006. || Црвено и црно || Доцтор
|-
| 2007. || Казалиште у кући  (ТВ серија)|| Мајстор
|-
| 2007. || Битанге и принцезе (ТВ серија) || Луди Митар
|-
| 2009. || Кино Лика || Мајков отац
|-
| 2009. || Закон (ТВ серија) || Продавац кукуруза
|-
| 2009. || Мамутица (ТВ серија) || Марин Милић
|-
| 2009. || Загребачке приче || Пекар (сегмент „Канал”)
|-
| 2009. || Човјек испод стола || Зуга
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2012. || Проводи и спроводи (ТВ серија) || Судија Драго Герваис
|-
| 2012. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Кресо
|-
| 2012. || Соња и бик || Предсједавајуци Сабора
|-
| 2013. || Хитац || Горан
|-
| 2013. || Шегрт Хлапић || Господар Вртуљка
|-
| 2016 2017. || Златни двори (ТВ серија) || Вељко Холцер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Карловчани
Срби у Хрватској
Југословенски глумци
Хрватски глумци
Добитници награде Златна арена